Игры Британской империи и Содружества наций 1958 года (6-е по счёту) прошли в городе Кардифф (Уэльс) 18-26 июля 1958 года. В соревнованиях приняли участие 1122 спортсмена из 35 стран, которые разыграли 94 комплекта наград в 10 видах спорта (лёгкая атлетика, бокс, велоспорт, фехтование, игра в боулз, академическая гребля, плавание, прыжки в воду, тяжёлая атлетика, вольная борьба). Спортсменов сопровождали 228 официальных лиц. Игры открыл принц Филипп, герцог Эдинбургский.

Игры стали самым большим на тот момент спортивным состязанием, прошедшим в Уэльсе, и это была самая маленькая страна, когда-либо принимавшая игры. Проведение Игр в Кардиффе было запланировано на 1946 год, но они не состоялись из-за Второй мировой войны. Награды Игр завоевали представители 24 стран и зависимых территорий.

Страны-участницы

Таблица медалей

Примечания

Ссылки 
 

Игры Содружества
Спорт в Великобритании в 1958 году
Международные спортивные соревнования в Кардиффе
Июль 1958 года
XX век в Уэльсе